Беррі (округ,  Мічиган)
Баррі (округ,  Міссурі)